Men Who Have Made Love to Me – film del 1918 diretto da Arthur Berthelet
 Men Who Have Made Love to Me – film del 2010 diretto da Katherine Allen